Het seizoen 2014/15 van FC Schalke 04 was het 111e jaar in het Duits betaald voetbal voor de club uit Gelsenkirchen. De club kwam uit in de Duitsland nam deel aan het toernooi om de DFB-Pokal. Internationaal was Schalke een van de deelnemers aan de UEFA Champions League.

Trainer-coach Jens Keller stond van juli tot oktober 2014 langs het veld voor zijn derde seizoen als hoofdtrainer van Schalke. Na de 2–1 nederlaag in de competitie tegen TSG 1899 Hoffenheim, de derde nederlaag in de eerste zeven speelrondes, besloot de clubleiding hem te ontslaan. De Italiaan Roberto Di Matteo werd op 7 oktober 2014 gepresenteerd als zijn opvolger. Schalke stond op dat moment elfde in de competitie en was reeds uitgeschakeld in de DFB-Pokal 2014/15 (in de eerste ronde door Dynamo Dresden). Onder Di Matteo kende Schalke zijn beste periode in Bundesliga eind november en begin december, toen driemaal werd gewonnen, met 4–1 en 0–4 als de grootste overwinningen van het seizoen. In november verging het Schalke minder goed in de UEFA Champions League 2014/15: de groepswedstrijden tegen Sporting Portugal en Chelsea FC – Di Matteo's voorgaande werkgever – werden verloren met respectievelijk 4–2 en 0–5. Begin 2015 werd Schalke uitgeschakeld in de achtste finale door Real Madrid, net als in het voorgaande seizoen. In de Bundesliga eindigde Schalke op de zesde plaats, waarmee het zich kwalificeerde voor de voorrondes van de UEFA Europa League 2015/16. Op 23 mei 2015 verloor de club haar laatste competitiewedstrijd van Hamburger SV, dat daardoor niet degradeerde; door de nederlaag liep Schalke een plaats in de kwalificatieronde voor de Champions League mis. Di Matteo diende drie dagen later zijn ontslag in.

Topscorer van het seizoen werd aanvaller Klaas-Jan Huntelaar met veertien doelpunten in 37 wedstrijden. In de competitie deelde hij de topscorerstitel met Eric Maxim Choupo-Moting, die net als Huntelaar negenmaal trefzeker was in de Bundesliga. Choupo-Moting gaf gedurende het seizoen 2014/15 ook de meeste assists (zeven), gevolgd door Tranquillo Barnetta (zes).

Bundesliga

DFB-Pokal

UEFA Champions League

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van FC Schalke 04

2015
Schalke 04